Příjmení Dufter nosí více významných osobností:

 Franz Dufter (* 1962) – německý automobilový závodník
 Joel Dufter (* 1995) – německý rychlobruslař
 Roxanne Dufterová (* 1992) – německá rychlobruslařka